Herbert Morrison (politicus), een Brits politicus
 Herbert Morrison (radiopresentator), een Amerikaans radiopresentator